Schon ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Schon, Baron Schon (1912–1995), britischer Politiker
 Hermann Schon (1928–2021), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Landtages des Saarlandes
 Jenny Schon (* 1942), deutsche Schriftstellerin

 Kyra Schon (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Neal Schon (* 1954), US-amerikanischer Gitarrist
 Peter M. Schon (1912–1985), deutscher Romanist
 Ralph Schon (* 1990), luxemburgischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Shon
 Schoon
 Schön